Puigsec (Folgueroles)
 Puigsec (Lladurs)
 Puigsec (Olius)
 Puigsec (Vallfogona de Ripollès), poble al Ripollès